Herberich ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard E. Herberich (* 1936), deutscher Chemiker
 Jim Herberich (* 1963), US-amerikanischer Bobsportler
 Johannes Herberich († 1607), deutscher Prämonstratenserabt, siehe Johannes Herbrich
 Ronja Herberich (* 1996), deutsche Filmschauspielerin
 Thomas Herberich (* 1960), deutscher Bassbariton